Die Croatia Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. Juli 2000 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stuttgart der Mercedes Cup und in Amsterdam die Energis Open gespielt. Ersterer gehörte zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Amsterdam und Umag nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Magnus Norman, der in diesem Jahr nicht antrat. Stattdessen gewann der an Position zwei gesetzte Chilene Marcelo Ríos seinen einzigen Titel der Saison und den 16. Titel seiner Karriere.
Im Doppel siegten die beiden ungesetzten Spanier Álex López Morón und Albert Portas, die damit die Nachfolge ihres Landmannes Javier Sánchez und dem Argentinier Mariano Puerta antraten. Während Sánchez in diesem Jahr nicht antrat, schaffte es Puerta im Einzel bis ins Finale und im Doppel mit seinem Finalgegner Ríos als Wild Card-Besitzer bis ins Viertelfinale. Für die spanische Paarung war es der erste Doppelerfolg ihrer Karrieren.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Umag